Обсада на Антиохия може да се отнася за:
 Обсада на Антиохия (1084)
 Обсада на Антиохия (1097-1098)
 Обсада на Антиохия (1268)
 Обсада на Антиохия (1517)

Антиохия
Антиохия